Miejscowości w USA:
 Grand Haven – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
Gminy w USA:
 Grand Haven (ang. Grand Haven Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa